Dachsteinbahn steht für:
 Dachsteinseilbahn, eine von Obertraun auf den Dachstein führende Seilbahn
 Dachstein-Südwandbahn, eine von Ramsau am Dachstein auf den Dachstein führende Seilbahn